Flight Deck ist die englische Bezeichnung für Flugdeck. 
Das Cockpit von Passagierflugzeugen wird auch als flight deck bezeichnet. 

Außerdem existieren folgende Achterbahnen mit dem Namen Flight Deck:

 Flight Deck (California’s Great America)
 Flight Deck (Canada's Wonderland)
 Flight Deck (Kings Island)